Igor Sergueïevitch Iemeleïev - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Iaroslavl en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière 
Formé au HK CSKA Moscou, il commence sa carrière en 1999 dans la Vyschaïa liga. En 2001, il débute dans la Superliga. Il a depuis porté les couleurs de plusieurs équipes de l'élite russe.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
 Saison 2008-2009 de la KHL : auteur du but le plus tardif.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
| 1998-1999|| Foreurs de Val d'Or || LHJMQ|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa liga|| 44|| 24|| 11|| 35|| 10|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HK CSKA Moscou || Vyschaïa liga || 37|| 13|| 18|| 31|| 12|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| CSKA Moscou || Superliga|| 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HK CSKA Moscou || Vyschaïa liga || 53|| 20|| 31|| 51|| 10|| 13|| 2|| 13|| 15|| 10
|-
| 2002-2003|| CSKA Moscou|| Superliga|| 30|| 5|| 5|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| CSKA Moscou|| Superliga|| 53|| 9|| 12|| 21|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| CSKA Moscou|| Superliga|| 37|| 0|| 5|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 51|| 10|| 13|| 23|| 38|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2006-2007|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 54|| 9|| 12|| 21|| 50|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| rowspan=2| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 29|| 2|| 6|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dinamo Moscou|| Superliga|| 23|| 4|| 5|| 9|| 6|| 9|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| rowspan=3|2008-2009|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dinamo Moscou||  KHL|| 22|| 2|| 10|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk||  KHL|| 19|| 2|| 6|| 8|| 10|| 4|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2009-2010|| Neftekhimik Nijnekamsk ||  KHL|| 34|| 4|| 8|| 12|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 51|| 8|| 15|| 23|| 32|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 50|| 7|| 10|| 17|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Severstal Tcherepovets || KHL || 14|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 28|| 2|| 0|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 47|| 11|| 13|| 24|| 16|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 19|| 2|| 1|| 3|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2

Au niveau international

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1981
Naissance à Iaroslavl
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Attaquant de hockey sur glace